Slovo hráz může znamenat:

 hráz – vodohospodářské dílo zadržující nebo usměrňující vodu
 rybniční hráz
 přehradní hráz – lidská stavba přehrazující vodní tok (řeku či potok) a zadržující vodu.
 protipovodňová hráz – lidská stavba podél vodního toku bránící povodním
 bobří hráz, viz bobr
 hráz (anatomie) – anatomický výraz; u žen přechod mezi vulvou a řitním otvorem, u mužů přechod mezi šourkem a řitním otvorem
 Hráz (Měčín), část města Měčín v okrese Klatovy
 Stará Hráz, přírodní rezervace u osady Lískovec na Kroměřížsku

Externí odkazy